Foucault hace referencia a varios artículos:

Física
 Léon Foucault, físico francés del siglo XIX;
Experimento de Fizeau y Foucault sobre la velocidad de la luz;
Corriente de Foucault;
Péndulo de Foucault, experimento que prueba la rotación terrestre;
El péndulo de Foucault, novela de Umberto Eco basada en dicho experimento;

Filosofía
Michel Foucault, filósofo e historiador francés del siglo XX.

Lugares
Noyan, antes conocido como Foucault y Saint-Thomas-de-Foucault es un municipio de la provincia de Quebec en Canadá.